Евтихиа́н (, , букв. «Евтихиев сын (потомок)») — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители

Церковные деятели 
 Евтихиан (иначе Евтихий), епископ Рима (папа римский) (275—283)
 Евтихиан Никомидийский (ок. 303), мученик
 Евтихиан Иллирийский (ум. ок. 304), мученик
 Евтихиан (Лестев) (ок. 1787—1837) — архимандрит Русской православной церкви.

Прочие 
 Публий Валерий Комазон Евтихиан (ум. 222), консул Римской империи 220 года
 Евтихиан из Каппадокии, позднеримский историк IV века н. э.
 Флавий Евтихиан, консул Римской империи 398 года
 Евтихиан из Аданы, византийский писатель — биограф VI—VII веков н. э.

См. также 

 
 
 

Страницы значений:Тёзки